
Балабан:
 Балабан или балобан — вид хищных птиц.
 Балабан — польский дворянский герб.
 Балабан — музыкальный инструмент в Азербайджане, Иране и Дагестане.

Топоним 
 Балабан — остров в Чёрном море.
 Балабан — скала в Полевском городском округе Свердловской области.
 Балабан-Кая (чаще: Гурзуфская яйла) — горный массив в Крыму.

Фамилия 
 Балабан, Александр (ум. 1637) — украинский полковник.
 Балабан, Боб (род. 1945) — американский киноактёр и режиссёр.
 Балабан, Борис Александрович (1906—1959) — украинский советский театральный актёр и режиссёр.
 Балабан, Бошко (род. 1978) — хорватский футболист.
 Балабан, Герасим (2-я пол. XIX века) — крестьянин Одесского уезда, один из основателей ересной штунды.
 Балабан, Григорий Маркович (в монашестве Гедеон; 1530—1607) — украинский церковный и политический деятель, православный львовский епископ.
 Балабан, Дионисий (ум. 1663) — митрополит Киевский.
 Балабан, Ибрагим (1921—2019) — турецкий художник.
 Балабан, Иван (в монашестве Исайя; ? — 1619/1620) — церковный и культурно-просветительский деятель.
 Балабан, Иззеддин (Сейфеддин) (? — 1207/08) — последний правитель эмирата Ахлатшахов.
 Балабан, Майер (1877—1942) — польский историк еврейского происхождения.
 Балабан, Марк (в монашестве Арсений; ум. 1569) — епископ Западнорусской митрополии в подчинении Константинопольского патриархата, викарий Киевского митрополита.
 Балабан, Милан (1929—2019) — чешский теолог-протестант, религиовед.
 Балабан, Милослав Александрович (1927—2005) — российский педагог.
 Балабан, Михаил Сергеевич (род. 1990) — украинский хоккеист, вратарь, кандидат в мастера спорта.
 Балабан, Наум Исидорович (1889—1942) — русский и советский учёный-психиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Балабан, Павел Милославович (род. 1951) — советский и российский биолог, специалист в области клеточных механизмов памяти и обучения.
 Балабан, Сергей Николаевич (1982) — украинский самбист и дзюдоист.
 Балабан, Флорин (род. 1968) — румынский бадминтонист и художник-карикатурист.
 Балабан, Юрий (ок. 1610 — после 1663) — польский шляхтич.
 Балабан, Ян (1961—2010) — чешский писатель и переводчик.

См. также 
 Балабаны

Примечания